Cassiopeia (ook wel Cassiepea of Kassiopeia) kan verwijzen naar:
Cassiopeia (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
Cassiopeia (mythologie), een koningin in de Griekse mythologie
Cassiopeia (puzzel), een puzzel
Cassiopeia (film), een animatiefilm
Casio Cassiopeia EM-500, een Personal Digital Assistant (PDA)

De naam is afgeleid van de Kassieplant.